Ich und Earl und das Mädchen steht für:

 Ich und Earl und das Mädchen (Roman), Roman von Jesse Andrews (2012)
 Ich und Earl und das Mädchen (Film), US-amerikanischer Film von Alfonso Gomez-Rejon (2015)